Аллсвенскан 1972 — 48-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1972 року розпочався 15 квітня й завершився 29 жовтня.

Чемпіоном Швеції вперше став клуб Отвідабергс ФФ.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1972 у шведському спорті